El término ciénaga (o ciénega), en esta enciclopedia, puede hacer referencia a:
 El pantano (o ciénaga), gran masa de agua estancada y poco profunda en la cual crece una vegetación acuática a veces muy densa.
 El humedal (o ciénaga), zona de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 La Ciénaga (Catamarca), distrito del departamento de Belén, en la provincia de Catamarca (Argentina).
 Ciénaga del Coro, localidad del departamento de Minas, en la provincia de Córdoba (Argentina).
 Ciénega de Paicone, localidad del departamento de Santa Catalina, en la provincia de Jujuy (Argentina).
 La Ciénaga (Salta), localidad del departamento de la Capital, en la provincia de Salta (Argentina).
 Ciénega (Boyacá), municipio del departamento de Boyacá (Colombia).
 Ciénaga de Oro, municipio del departamento de Córdoba (Colombia).
 Ciénaga (Magdalena), municipio del departamento de Magdalena (Colombia).
 La Ciénega, lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 Municipio de Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila (México).
 Ciénega de Horcones, ejido del municipio de Bacerac, en el estado de Sonora (México).
 Ciénaga (Guánica), barrio del municipio de Guánica (Puerto Rico).
 La Ciénaga de Ocumare, playa en el estado Aragua (Venezuela).

También, puede hacer referencia a las siguientes películas:
 Ciénaga (película), película de 1993, de José Ángel Bohollo, coproducción de Chile y España.
 La Ciénaga (película), película dramática de 2001, de Lucrecia Martel, coproducción de Argentina, España y Francia.

Además, puede referirse a:
 La cultura de la Ciénaga, cultura arqueológica que se desarrolló en el noroeste de Argentina, en la región comprendida entre el valle Calchaquí, por el norte, hasta el sector septentrional de la provincia de San Juan, por el sur.

Enlaces externos